Complots peut désigner :
 Complots, un jeu de société ;
 Complots (titre original : Deceived), un roman de science-fiction écrit par Paul S. Kemp ;
 Complots (titre original : Conspiracy Theory), un film américain réalisé par Richard Donner et sorti en 1997.